

Jegyzetek 

 31
Ptolemaida dinasztia